Мерсі́ () — французьке слово, що означає спасибі. Також може означати:

Географія 
 Мерсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Мерсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Мерсі () — річка на північному заході Англії

Персоналії 
 Флорімон Мерсі-Аржанто (1727–1794) — австрійський дипломат

У музиці 
 Мерсі — пісня з альбому Все буде добре! дуету «Червоне та Чорне»